Civitanova del Sannio – comune italiano in provincia di Isernia.
Civitanova Marche – comune italiano in provincia di Macerata.
Civitanova – quartiere di Lanciano